A-2 hrvatska košarkaška liga za žene se u sezoni 1996./97 igrala u dva dijela. U prvom dijelu je igralo 10 klubova u dvije skupine dvokružnim liga sustavom, a potom su se tri najbolje ekipe plasirale u doigravanje skupa s dvije ekipe eliminirane nakon prvog dijela A-1 lige. Doigravanje je igrano također po dvostrukom liga-sustavu.

Ljestvice

Prvi dio

Sjever

Jug

Doigravanje

Poveznice 
 A-1 liga 1996./97.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1997/1998, Zagreb, 1997.

1996-97
ž-2-A-2